Альтмайер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Альтмайер, Даниэль (род. 1998) — немецкий профессиональный теннисист. 
 Альтмайер, Петер (нем. Peter Altmaier, род. 18 июня 1958, Энсдорф) — немецкий политик, федеральный министр экономики и энергетики.
 Альтмайер, Фриц (нем. Fritz Altmeyer; 26 ноября 1928 — 13 ноября 2013) — немецкий футболист, нападающий.
 Альтмайер, Якоб (1889—1963) — немецкий журналист и политик, депутат первого бундестага ФРГ.